EEA steht als Abkürzung für:

 Egyptian Engineering Agencies
 Einheitliche Europäische Akte, ein EG-Vertrag zum Ausbau der politischen und ökonomischen Integration
 Empresas Eléctricas Asociadas, ehemalige Straßenbahngesellschaft in Lima, siehe Straßenbahn Lima
 Enteroenterale Anastomose, ein operatives Verfahren zur Wiederherstellung der Kontinuität im Verdauungstrakt
 Environment of Evolutionary Adaptedness, die Umwelt der evolutionären Angepasstheit (siehe Evolutionäre Psychologie)
 Erweiterter euklidischer Algorithmus, wichtiger Algorithmus der Zahlentheorie
 Euregio Eisenbahn Ahaus-Alstätte e.V., regionaler Geschichtsverein in Ahaus
 Europäische Ermittlungsanordnung Richtlinie, um die Zusammenarbeit von Ermittlungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten zu vereinfachen
 Europäische Evangelische Allianz, Teil der Weltweiten Evangelischen Allianz
 European Economic Area, oder Europäischer Wirtschaftsraum
 European Economic Association, die größte europäische Vereinigung von Wirtschaftswissenschaftlern
 European Energy Award, das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren für Klimaschutzaktivitäten von Kommunen
 European Environment Agency, siehe Europäische Umweltagentur, eine Agentur der Europäischen Union
 European Evangelical Alliance oder Europäische Evangelische Allianz, siehe hierzu Weltweite Evangelische Allianz
 Eversionsendarterioektomie, ein operatives Verfahren zur Behandlung einer Karotisstenose

Abkürzung